Werra poate fi:

 Werra, afluent pe versantul drept al râului Weser
 Berka/Werra, oraș din landul Turingia, Germania
 Werra-Meißner, district în landul Hessa , Germania